Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 1999 je sedmo svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 5. in 7. marcem 1999 v dvorani Green Dome Maebashi v Maebašiju, Japonska. Udeležilo se ga je 451 atletov iz 115-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1999
1999 v športu
Športne prireditve na Japonskem
Maebaši